Nositelky jména Jolanda z Dreux:
 Jolanda z Dreux (1196–1239), manželka Rudolfa II. z Lusignanu
 dcera Roberta II. z Dreux
 Jolanda z Dreux (1212–1248),  manželka burgundského vévody Huga IV.
 dcera Roberta III. z Dreux
 Jolanda z Dreux (1218–1272), manželka Huga XI. z Lusignanu 
 dcera bretaňského vévody Petra I.
 Jolanda z Dreux (1243–1304), manželka Amauryho z Craonu a Jana z Dammartinu
 dcera Jana I. z Dreux
 Jolanda z Dreux (1263–1322), manželka skotského krále Alexandra III. a Artura II. Bretaňského
  dcera Roberta IV. z Dreux